Милевский — славянская фамилия.

Известные носители:
 Милевский, Андрей Александрович (род. 1977) — белорусский футболист.
 Милевский, Артём Владимирович (род. 1985) — белорусский и украинский футболист.
 
 Милевский, Ежи (1935—1997) — польский физик, политик, государственный чиновник, руководитель Бюро национальной безопасности Польши.
 Милевский, Максим Иванович (1923—2005) — Герой Советского Союза.
 Милевский, Мирко (Мирко Милевич; 1923—1943) — югославский македонский партизан времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Милевский, Мирослав (1928—2008) — польский партийный и государственный деятель, генерал-майор Службы безопасности МВД ПНР.
 
 Милевский, Тадеуш (1906—1966) — польский лингвист.
 Милевский, Флориан Цезаревич (1935—1994) — украинский поэт и журналист.

Составные фамилии 
 Корвин-Милевский, Ипполит Оскарович (1848—1932) — польско-белорусский общественно-политический деятель, публицист, доктор права. «Краёвец».



См. также 
 Милев